Kejajar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kejajar, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kejajar, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar